Soupisky fotbalových reprezentací na Mistrovství světa ve fotbale 2010 – skupina A.

Trenér: Raymond Domenech

Trenér: Carlos Alberto Parreira

Trenér: Javier Aguirre

Trenér: Óscar Tabárez

Poznámky

Reference 

Mistrovství světa ve fotbale 2010